A titok nyitja (The Legend) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizedik epizódja, összességében pedig a hatvanhetedik.

Az epizód elején a csapat tagjai követelik Selftől, hogy Bellick holttestét szállítsák haza az édesanyjának. Majd pedig Grethen visszaadja a maradék oldalakat a madaras könyvből és elmondja, hogy a Cég át akarja helyezni a Scyllát. Ezalatt Lisa közli a Tábornokkal egy kis probléma adódott az áthelyezéssel, de reggelre minden megoldódik.
Michael egy térképpé rakja össze a maradék oldalakat, mint egy kirakós játékot és rájönnek, hogy egy név van benne elrejtve, David Baker. Sara utánanéz és talál egy David Bakert, aki építészmérnök. Ám ekkor hirtelen Michael összeesik, ezért Sara kórházba viszi, ahol megvizsgálják, majd pedig később koponya CT-n esik át.

A Gate irodában Trishanne odaadja Zsebesnek, hogy mit talált Gretchen múltjáról, ám közben véletlenül kiejti Whistler nevét. Ez gyanús lesz Zsebesnek és érdeklődik a főnökétől, hogy mióta van a nő a cégnél. White elmondja, hogy csak egy héttel az ő -Cole Pfeiffer- érkezése előtt állt munkába. Ezután Gretchen érkezik meg Zsebeshez és informálja, hogy a Scyllát áthelyezik, valamint, hogy miután Michaelnek sikerül azt megszereznie, majd tőle kell elvenniük és eladni Fengnek. Ezek után Lincoln és Sucre tűnik fel az irodában.

Eközben Scuderi (az egyik kártyahordozó) érdeklődik az áthelyezésről a Tábornoktól. Erre Krantz elárulja, hogy annak idején egy David Baker nevű építész tervezte meg a Scyllát és ha szükséges, akkor most is hívatni fogja, hogy minél gyorsabban menjen az áthelyezése. Ám Mahone már Bakernél van a Cég egyik építészének adva ki magát. Baker elmondja neki, hogy a Scylla egy új társadalmat fog létrehozni, de közben rájön, hogy Mahone hazudik. Ekkor Alex a férfi segítségét kéri, ám a Cég ügynökei érkeznek meg a házhoz.

Lincoln és Sucre lemennek a Gate iroda alatti alagútba, ahol mindketten megemlékeznek Bellickről, mivel mindkettejük életét megmentette a volt börtönőr - Sucrét a Sona leégése közben, Lincolnt meg az alagútban. Átmásznak a csövön és egy falnál kötnek ki. Sucre véletlenül rálép egy taposóaknára, ami aktiválódik. Sucre megijed, hogy nem Gretchen ültette-e fel őket, így Linc visszamegy az irodába és leviszi a nőt is. Odalent Gretchen felajánlja, hogy hatástalanítja az aknát.

Ezalatt a kórházban a doktor közli Michaellel, hogy a hamis igazolványok ellenére tudja, hogy ki ő, de segíteni akar. Azonban mikor Michael és Sara rendőröket látnak a kórházban, elhagyják azt, ám megbeszélik a doktorral, hogy ha megvan a CT eredménye, hívja fel őket.

Trishanne Self irodájában jelenik meg és közli vele, hogy eljárt a szája Zsebesnél. Biztosítja a férfit arról, hogy minden rendben van vele és hogy továbbra is meg akarja buktatni a Cég-et. 
Kiderül, hogy Selffel dolgozik együtt, és hogy ő is ügynök.

Lincoln felhívja Mahone-t az akna ügyében, aki épp menekülni próbál a Baker házból, hogy a Cég ügynökei ne kapják el. Ez sikerül is neki, de Bakert megtalálják az ügynökök. Az építész felesége találkozik Mahone-nal és odaadja neki a Scylla térképét, amin jelmagyarázat is van. Alex visszamegy a raktárba, ahol Michael megállapítja, hogy a taposóaknák valójában riasztók és hogy hatástalanítani lehet őket kapcsolóval is.

Eközben Gretchen már elkezdte hatástalanítani az aknát, amin Sucre áll. Hirtelen Mahone jelenik meg Zsebes irodájában és lesiet az alagúthoz, hogy megállítsa Gretchent. Odalent hatástalanítja az aknát a kapcsoló segítségével, de Sucre először nem meri levenni róla a lábát, ám később megteszi és megmenekül.

Ezek után a raktárban Michael elmondja Lincolnnak, hogy mi történt a kórházban, majd pedig megérkezik Self, aki a hazaszállítás előtt elhozza Brad Bellick holttestét a többieknek, hogy el tudjanak tőle búcsúzni. A koporsója felett állva ezt meg is teszi Michael, Lincoln, Sara, Mahone és Sucre is, majd pedig Fernando értesíti Edna Bellicket -Brad édesanyját- a fejleményekről.

Zsebes megkapja Trishanne álláspályázati adatlapját, majd pedig felhívja az ajánlója telefonszámát. A hívásra Self szól bele a telefonba.

Az epizód végén Michael a többiekkel tervezi, hogyan juthatnának be a Scyllához, miközben Sara hívást kap a kórházból. Az orvos közli vele, hogy Michael agyában tumort észleltek és mivel növekszik, azonnali műtétre van szüksége, különben meghal. A nő közli Michaellel is a hírt.

Érdekességek

A jelenetben, amikor Zsebes előadást tart, feltűnik a sorozat két írója, Nick Santora és Matt Olmstead, feltehetőleg Bellick halálának emlékére.

A szökés epizódjai